

Cinema 
 Vendette parallele (BitterSweet) – film del 1999 diretto da Luca Bercovici

Musica 
 Bittersweet – singolo dei Fuel del 1998
 Bittersweet – album di Blu Cantrell del 2003
 Bittersweet – singolo degli Apocalyptica del 2004, dall'album Apocalyptica
 Bittersweet – singolo di Sophie Ellis-Bextor del 2010
 Bittersweet – Skrillex ft. Ellie Goulding